Jeep Commander — серия автомобилей, производимых американской компанией Chrysler (отделение Jeep):
 Jeep Commander (XK) — среднеразмерный внедорожник, выпускаемый с 2005 по 2010 год.
 Jeep Commander (2022) — среднеразмерный кроссовер на базе Jeep Compass, выпускаемый с 2021 года и поставляемый за пределы Северной Америки.
 Jeep Grand Commander — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый с 2018 года в Китае.